Ралли Швеции 2023 года (официально Swedish Rally 2023) - второй этап чемпионата мира по ралли 2023 года, проходивший с 9 по 12 февраля. Это юбилейное 70-е Ралли Швеции в истории и 46-е в рамках чемпионата мира. Этап проходил на снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 301 км и была разделена на 18 спецучастков. 

Свою вторую победу на шведском ралли и первую после возвращения в команду M-Sport одержал эстонец Отт Тянак. Второе место занял ирландец Крейг Брин (второй подиум на Ралли Швеции), а бронзовым призёром стал бельгиец Тьерри Невилль (пятый подиум в Швеции).

Результаты

Турнирная таблица 

* Брин получил 10 секунд штрафа за опоздание на старт на СУ17.

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа протяженностью в 10,08 км.

Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа

Результаты пилотов на спецучастках

Положение после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2023 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2023 году